Fontaines ist der Name folgender geographischen Objekte:

Orte in der Schweiz:
  Fontaines NE im Kanton Neuenburg 
 Fontaines-sur-Grandson im Kanton Waadt

Gemeinden in Frankreich:
 Fontaines (Vendée) im Département Vendée
 Fontaines (Yonne) im Département Yonne
 Fontaines (Saône-et-Loire) im Département Saône-et-Loire 
 Fontaines-d’Ozillac im Département Charente-Maritime
 Fontaines-en-Duesmois im Département Côte-d'Or
 Fontaines-en-Sologne im Département Loir-et-Cher
 Fontaines-les-Sèches im Département Côte-d'Or
 Fontaines-Saint-Clair im Département Meuse
 Fontaines-Saint-Martin im Département Rhône
 Fontaines-sur-Marne im Département Haute-Marne
 Fontaines-sur-Saône im Département Rhône

Fontaines ist der Familienname folgender Personen:
 Gottfried von Fontaines (vor 1250–nach 1305), französischer Philosoph und Theologe
 Pierre de Fontaines († nach 1289), französischer Jurist und Beamter

Siehe auch:
 Columban von Luxeuil, gründete das Priorat Fontaines
 Fontaine
 Desfontaines